Cette page liste les différents articles ayant pour titre Wanda.

Personnes 
 La princesse Wanda de Cracovie. Fille du roi Krakus
 Wanda Landowska (1879-1959), pianiste et claveciniste polonaise,
 Wanda Jackson (1937-), rockeuse américaine,
 Wanda Rutkiewicz (1943-1992), alpiniste polonaise,
 Wanda Ribeiro de Vasconcelos (1962-), la chanteuse Lio,
 Wanda von Sacher-Masoch
 Wanda de Mergi, émigrée polonaise et fille d'un juge bourreau, personnage d'un roman d'Honoré de Balzac (et évoquée par Fernand Lotte) pour sa maladie (hystérie) et sa guérison spectaculaire.

Arts et culture

Cinéma
Un poisson nommé Wanda, film américano-britannique de Charles Crichton, sorti en 1988 ;
 Wanda, film américain de Barbara Loden, sorti en 1970.

Jeux vidéo
 Le héros du jeu japonais Shadow of the Colossus est prénommé Wanda, plus probablement comme une transcription de l'anglais "to wander" (errer, vagabonder) qu'en référence à la princesse polonaise.
 Dans Mario and Wario, on peut contrôler Yoshi et Peach, mais aussi une fée s'appelant Wanda.

Littérature
 Le roman La Croisière du Nyctalope de Jean de La Hire paru en feuilleton en 1936, fut réédité en 1953 dans une version modifiée sous le titre de Wanda.

Musique et chansons
 Wanda, groupe autrichien fondé en 2012.

Toponymes 
 Wanda, une ville d'Argentine, dans la province de Misiones ;
 Wanda, une commune du Burkina Faso ;
 Wanda, une ville américaine dans le Minnesota ;
 Wanda, un cratère d'impact sur la planète Vénus.

Entreprise 
 Wanda Group, un conglomérat chinois.

Notes et références